La blouza (en arabe: بلوزة  est une robe traditionnelle algérienne qui a tiré sa toile par l’ancienne tenue connue sous le nom de Abaya. On la retrouve plus précisément à Oran et Tlemecen. Les algériennes l’ont ensuite modulé au fil du temps en y ajoutant perles et broderies. Elle représente la tenue principale des femmes de l’ouest algérien.

Origine 
Oujda de toute son histoire a toujours été une ville de petite taille habitée par des tribus semi-nomades mélangées aux Zénètes des montagnes environnantes. Longtemps sous influence dynastique Zianide et Ottomane comme toute la rive est de la Moulouya. Plusieurs familles musulmanes et juives refoulées d'Algérie en 1830, après la colonisation, se sont d’abord installées à Oujda . Certaines d’entre elles ont, par la suite, opté pour Berkane et Ahfir, qui sont des villes frontalières avec l'Algérie et dont elles sont énormément influencées. Cette immigration a enrichi la ville par plusieurs apports notamment la blouza oranaise.

Histoire 
La blouza est un habit intime pour les rencontres entre femmes. Elle n’était pas une robe destinée aux sorties ou aux rencontres mixtes car, à l'époque, une femme ne pouvait quitter sa maison sans porter son haïk ou sa djellaba. Au fil du temps, la blouza a subi de multiples influence, notamment Ottomanes., Amazighes et arabo-andalouses, qui lui ont permis de se diversifier en termes de confection et de choix des matières.
Au fil du temps, la blouza a subi de multiples influence, notamment Ottomanes, Amazighes et arabo-andalouses, qui lui ont permis de se diversifier en termes de confection et de choix des matières.

Confection 

Selon la styliste Latifa Montabih qui préside la coopérative Oujdiate pour la blouza, la confection de la Blouza peut nécessiter en effet entre six semaines à six mois, et ce en fonction des matériaux et des techniques utilisées.

Festival de la blouza 
Depuis 2015, se tient tous les ans à Oujda, le festival de la blouza. La sixième édition eut lieu en 2019, l'occasion pour les stylistes de mettre en valeur leurs créations. Toutefois les organisateurs de ce festival sont accusés de faire du révisionnisme historique concernant l'origine de cette tenue.

Notes et références 

Culture marocaine
Robe (vêtement)